André Doré (né le  à Montréal, dans la province du Québec au Canada) est un joueur professionnel québécois de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 1974, il commence sa carrière avec les Remparts de Québec dans la LHJMQ. Il est choisi au cours du repêchage amateur 1978 dans la Ligue nationale de hockey par les Rangers de New York en , en . Il passe professionnel avec les Rangers de New York dans la Ligue nationale de hockey en 1978.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1974-1975 || Remparts de Québec || LHJMQ ||4 ||0 ||0 ||0 ||7 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1975-1976 || Remparts de Québec || LHJMQ ||28 ||2 ||6 ||8 ||15 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1975-1976 || Festivals de Hull || LHJMQ ||31 ||2 ||5 ||7 ||52 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1976-1977 || Olympiques de Hull || LHJMQ ||72 ||9 ||42 ||51 ||178 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="3"|1977-1978 || Olympiques de Hull || LHJMQ ||15 ||3 ||9 ||12 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
| Draveurs de Trois-Rivières || LHJMQ ||27 ||2 ||14 ||16 ||61 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| Remparts de Québec || LHJMQ ||32 ||6 ||17 ||23 ||51 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1978-1979 || Nighthawks de New Haven || LAH ||71 ||6 ||23 ||29 ||134 ||10 ||0 ||3 ||3 ||12
|-
|1978-1979 || Rangers de New York || LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1979-1980 || Nighthawks de New Haven || LAH ||63 ||9 ||21 ||30 ||99 ||9 ||1 ||1 ||2 ||20
|-
|1979-1980 || Rangers de New York || LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1980-1981 || Nighthawks de New Haven || LAH ||58 ||8 ||41 ||49 ||105 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1980-1981 || Rangers de New York || LNH ||15 ||1 ||3 ||4 ||15 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1981-1982 || Indians de Springfield || LAH ||23 ||3 ||8 ||11 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1981-1982 || Rangers de New York || LNH ||56 ||4 ||16 ||20 ||64 ||10 ||1 ||1 ||2 ||16
|-
|rowspan="2"|1982-1983 || Rangers de New York || LNH ||39 ||3 ||12 ||15 ||39 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| Blues de Saint-Louis || LNH ||38 ||2 ||15 ||17 ||25 ||4 ||0 ||1 ||1 ||8
|-
|rowspan="2"|1983-1984 || Blues de Saint-Louis || LNH ||55 ||3 ||12 ||15 ||58 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| Nordiques de Québec || LNH ||25 ||1 ||16 ||17 ||25 ||9 ||0 ||0 ||0 ||8
|-
|1984-1985 || Nighthawks de New Haven || LAH ||39 ||3 ||22 ||25 ||48 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1984-1985 || Rangers de New York || LNH ||25 ||0 ||7 ||7 ||35 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1985-1986 || Bears de Hershey || LAH ||65 ||10 ||18 ||28 ||124 ||18 ||0 ||6 ||6 ||35

|257 ||14 ||81 ||95 ||261 ||23 ||1 ||2 ||3 ||32

Transactions 

 Le  : échangé aux Blues de Saint-Louis par les Rangers de New York en retour de Glen Hanlon et de Václav Nedomanský.
 Le  : échangé aux Nordiques de Québec par les Blues de Saint-Louis en retour de Dave Pichette.
 Le  : réclamé par les Rangers de New York des Nordiques de Québec.

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en février 1958
Naissance à Montréal
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Rangers de New York
Joueur des Remparts de Québec
Joueur des Festivals de Hull
Joueur des Olympiques de Hull
Joueur des Draveurs de Trois-Rivières
Joueur des Nighthawks de New Haven
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Indians de Springfield
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Nordiques de Québec
Joueur des Bears de Hershey
Défenseur de hockey sur glace